Топла () — село в Румунії, у повіті Караш-Северін. Входить до складу комуни Корнерева.
 Топла () — село в Румунії, у повіті Тіміш. Входить до складу комуни Менештіур.